, village du district de Toledo.

 Serranía de San Lucas

 Île San Lucas

 San Lucas (Californie)

 San Lucas Sacatepéquez (département de Sacatepéquez)
 San Lucas Tolimán (département de Sololá)

 San Lucas (El Paraíso)

 San Lucas (Chiapas)
 San Lucas (Michoacán)
 , Tlaxcala
 , Oaxaca
 , Oaxaca
 Cabo San Lucas.

 San Lucas, du département de Madriz.